Peetri (Harjumaa), plaats in de Estse gemeente Rae, provincie Harjumaa
 Peetri (Järva), plaats in de Estse gemeente Järva, provincie Järvamaa
 Peetri (rivier) (Lets: Melnupe), een rivier in Noord-Letland en Zuid-Estland